Volejbalová Liga mistrů 2006/2007 (oficiální název Indesit European Champions League) je nejvyšší soutěž evropských volejbalových klubů v letech 2006 - 2007.

Účastníci 

  Knack Randstad Roeselare
  Noliko Maaseik
  Levski Siconco Sofia
  DHL Ostrava
  Paris Volley
  Tours VB
  VfB Friedrichshafen
  Evivo Düren
  Panathinaikos Ateny
  Iraklis Saloniki
  Olympiacos Pireus
  Lube Banca Macerata
  Bre Banca Lannutti Cuneo
  Sisley Treviso
  Ortec Rotterdam Nesselande
  BOT Skra Bełchatów
  Hypo Tirol Innsbruck
  Aon hotVolleys Wien
  Dynamo Moskva
  Lokomotiv Bielgorod
  Budućnost Podgorica
  Novolin Novi Sad
  Portol Palma Mallorca
  Numancia Soria

Skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy 
1 Kolo

2 Kolo

3 Kolo

4 Kolo

5 Kolo

6 Kolo

7 Kolo

8 Kolo

9 Kolo

10 Kolo

Skupina B

Tabulka

Zápasy 
1 Kolo

2 Kolo

3 Kolo

4 Kolo

5 Kolo

6 Kolo

7 Kolo

8 Kolo

9 Kolo

10 Kolo

Skupina C

Tabulka

Zápasy 
1 Kolo

2 Kolo
 

3 Kolo

4 Kolo

5 Kolo

6 Kolo

7 Kolo

8 Kolo

9 Kolo

10 Kolo

Skupina D

Tabulka

Zápasy 
1 Kolo
 

2 Kolo
 

3 Kolo

4 Kolo
 

5 Kolo
 

6 Kolo

7 Kolo

8 Kolo

9 Kolo

10 Kolo

Playoff 12 týmů 

První zápasy

{| cellspacing=0 width=60% style=background:#ffffff
|-
|width=22% align=right|Lube Banca Marche Macerata
|align=center width=22%|3-1 (25-20, 25-22, 20-25, 28-26)
|width=22%|Panathinaikos Ateny
|}Odvety Playoff 6 týmů První zápasyOdvety Finálová skupina Moskva (Rusko) 31. březen - 1. květen 2007I koloII koloO třetí místo1. květen 2007Finále'''

1. květen 2007

Volejbalová Liga mistrů
Volejbal v roce 2006
Volejbal v roce 2007
Sport v Evropě v roce 2006
Sport v Evropě v roce 2007